Kremlin Cup 2014 (kobiety)
 Kremlin Cup 2014 (mężczyźni)